Васи́лий Никола́евич Зино́вьев:
 Зиновьев, Василий Николаевич (1755—1827) — русский государственный деятель, сенатор, тайный советник и камергер.
 Зиновьев, Василий Николаевич (1874—1925) — священник Русской православной церкви, известный церковный композитор, музыкант (регент) и педагог.